Single
 Singles (Puy-de-Dôme)

Álbuns 
 Singles (álbum de Jimmy Eat World)
 Singles (álbum de Nirvana)
 Singles (álbum de Suede)
 Singles (álbum de The Smiths)
 Singles (álbum de Travis)
 Singles (trilha sonora)

Desambiguação